Quatre navires de la royal Navy ont porté le nom de HMS Cressy, d'après la bataille de Crécy:
Le  est un navire de ligne de 3e rang de 74 canons lancé en 1810 et détruit en 1832.
Le  est un navire à hélice de 3e rang, emportant 80 canons. Lancé en 1853, il sera vendu en 1867.
Le  est un croiseur cuirassé de classe Cressy, lancé en 1899 et coulé par un U-Boot en 1914.
 HMS Cressy est le nom porté par le navire de 5e rang  entre 1941 et 1959 lors de son service en tant que navire-école pour la Royal Naval Reserve.

Cressy